Paco (Manilla), een district in de Filipijnse stad Manilla
 Paco (vulkaan), een vulkaan in de Filipijnse provincie Surigao del Norte
 Paco (1976), een Colombiaans-Amerikaanse familiefilm uit 1976
 Paco (2009), een Argentijnse film uit 2009
 Paco Cepero, een Spaans flamencogitarist, flamenco-componist
 Raffaele Di Paco (1908-1996), een Italiaans wielrenner
 Francisco Jémez (beter bekend als Paco), een Spaans voetballer
 Paco Alcácer (1993), een Spaans voetballer
 Paco de Lucía (1947-2014), een Spaans flamencogitarist en -componist
 Paco van Moorsel (1989), Nederlands voetballer
 Paco Peña (1942), een Spaans flamenco-gitarist
 Paco Rabanne (1934), Spaans mode-ontwerper
 Paco is de verkleiningsvorm van de Spaanse naamsoort van Franciscus

Zie ook 
 Paço (doorverwijspagina) voor Paço, Paçó en Paçô